Фритьо́ф Шу́он (, шейх Иса Нур ад-Дин Ахмад; 18 июня 1907, Базель — 5 мая 1998, Блумингтон) — швейцарский философ-метафизик, автор работ в области сравнительного религиоведения, исследователь традиционного искусства и цивилизации, художник и поэт.

Биография 
Принадлежал к кругу философов-традиционалистов, наряду с Рене Геноном, Юлиусом Эволой, Анандой Кумарасвами и др. мыслителями синкретического направления.

Память 
В 2003 году сэр Джон Тавенер написал вокальный цикл «Schuon lieder», посвящённый вдове Шуона — Кэтрин, на 19 небольших стихотворений из более чем трёх тысяч, сочинённых Шуоном в основном в последние годы жизни.

Труды

Издания на русском языке

Литература

Примечания

Ссылки 
 Фритьоф Шуон о познании 
 Фритьоф Шуон. «Познать ислам» (фрагменты из Comprendre l’Islam, 1961)  и другие статьи
 Frithjof Schuon. A note on René Guénon  
 Martin Lings. Frithjof Schuon and René Guénon  

Традиционализм
Эзотерики
Философы Швейцарии
Философы-метафизики
Персоналии:Ислам в Швейцарии